Леонидовка — топоним:

Населённые пункты

Казахстан 
 Леонидовка — село в Есильском районе Северо-Казахстанской области.
 Леонидовка — село в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Леонидовка — село в Туймазинском районе Башкортостана.
 Леонидовка — деревня в Чишминском районе Башкортостана.
 Леонидовка — железнодорожная станция в Пензенском районе Пензенской области.
 Леонидовка — село в Пензенском районе Пензенской области.
 Леонидовка — микрорайон города Мытищи (до 1932 года село).

Украина 
 Леонидовка — село в составе города Торецк Донецкой области.
 Леонидовка — село в Нежинском районе Черниговской области.

Другое
Леонидовка — река на острове Сахалин.